Cacateel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cacateel (södra Chilón kommun), Chiapas, 
 Cacateel (norra Chilón kommun), Chiapas, 
 Cacateel, Salto de Agua, Chiapas,